Con linea T1 si indica la prima linea di una rete tranviaria urbana o extraurbana. In particolare:

Linea T1 – rete tranviaria di Parigi
 Linea T1 – rete tranviaria di Firenze
Linea T1 – metrotranvia fra Bergamo e Albino
Linea T1 – rete tranviaria di Lione
Linea T1 – rete tranviaria di Istanbul